Paine désigne notamment :

Patronyme 

 Aimé Paine (1943-1987), nom de scène d'Olga Elisa Painé, chanteuse argentine d'origine mapuche et tehuelche.
John Knowles Paine (1839-1906), compositeur américain.
 John Paine (1870-1951), tireur américain.
 Ralph Delahaye Paine (1871-1925), journaliste américain et auteur populaire du début du .
 Sumner Paine (1868-1904), tireur américain. 
 Terry Paine (né en 1939), footballeur anglais.
 Thomas Paine (1737-1809), révolutionnaire, pamphlétaire et déiste américain.
 Thomas O. Paine (1921–1992), quatrième administrateur de la NASA.

Toponyme 

 Río Paine, rivière du Chili.
 Paine, commune du Chili.
 le Parc National Torres del Paine, parc naturel du Chili.
 le Paine Run Rockshelter, abri sous roche américain situé dans le comté d'Augusta, en Virginie, et inscrit au Registre national des lieux historiques.

Divers 
 Paine est l'un des 3 personnages principaux de Final Fantasy X-2.